Бёниш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бёниш, Ивонн (род. 1980) — немецкая дзюдоистка лёгкой весовой категории.
 Бёниш, Себастьян (род. 1987) — польско-немецкий футболист, защитник.